U.S. National Championships 1904 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1904 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 21–31 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 21–25  czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dwudziesta czwarta edycja turnieju męskiego i osiemnasta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1904 w Stanach Zjednoczonych
1904 w tenisie ziemnym
US Open według lat